Суперкубок Англії з футболу 1992 — 70-й розіграш турніру. Матч відбувся 8 серпня 1992 року між чемпіоном Англії «Лідс Юнайтед» та володарем кубка країни «Ліверпулем».

Володарем трофею удруге в своїй історії став «Лідс Юнайтед», який здобув перемогу у матчі з рахунком 4:3 насамперед завдяки хет-трику свого зіркового французького нападника Еріка Кантони.

Матч

Деталі

Посилання 
Матч на lfchistory.net  

1992
Англія
Серпень 1992
1992 в англійському спорті